Текес (, , Tekes) — топоним в Казахстане и КНР:

 Текес — уезд Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Текес — посёлок в КНР, административный центр одноимённого уезда.
 Текес — река в Казахстане и КНР, бассейн р. Или.